Batalla de Hanoi de 1848: captura de la ciutat durant la 3a invasió francesa. Vegeu «Batalla de Hanoi (1848)».
 Batalla de Hanoi de 1946: primera batalla de la Guerra d'Indoxina; intent del Viet Minh d'alliberar la ciutat dels francesos. Vegeu «Batalla de Hanoi (1946)».